61-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии

 61-я пехотная дивизия Российской Императорской армии
 61-я пехотная дивизия (Третий рейх)
Стрелковые дивизии

 61-я стрелковая дивизия (1-го формирования) СССР
 61-я стрелковая дивизия (2-го формирования) СССР

Горнострелковые дивизии
Механизированные дивизии
 61-я механизированная дивизия
 
Танковые дивизии
 61-я танковая дивизия
Авиационные дивизии
 61-я смешанная авиационная дивизия